Anthony Garwood (1972. december 15.–) jamaicai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1995-ben lett az I. Liga játékvezetője.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Jamaicai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1998-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Finnországban rendezték 10., a 2003-as U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

2003-as U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Kanada rendezte a 16., a 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB bíróként foglalkoztatta. Enrico Wijngaarde játékvezető szakmai munkáját támogatta az oldalvonal mellől.

2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensi szolgálattal bízta meg. 2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Az Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja CONCACAF zónájában 16 mérkőzésen szolgált asszisztensként.

CONCACAF-aranykupa 
Az Egyesült Államok és Mexikó a 8., a  2005-ös CONCACAF-aranykupa, az Egyesült Államok a 9., a 2007-es CONCACAF-aranykupa valamint a 10., a 2009-es CONCACAF-aranykupa tornának volt a házigazdája, ahol a CONCACAF JB partbíróként foglalkoztatta. A három tornán 12 alkalommal tevékenykedett.

Konföderációs kupa 
Németország rendezte a 7., a 2005-ös konföderációs kupa labdarúgó tornát, ahol a FIFA JB Peter Prendergast játékvezető partbírójaként alkalmazta.

Források 

Jamaicai labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek